Hôtel de ville is het Franse woord voor stadhuis en kan als dusdanig verwijzen naar:
 Stadhuis van Parijs
 Hôtel de Ville (metrostation), een metrostation nabij het stadhuis van Parijs
 Stadhuis van Lyon
 Hôtel de Ville - Louis Pradel (metrostation), een metrostation nabij het stadhuis van Lyon
 Stadhuis van Marseille